Императрис

 Императрис —  город и муниципалитет в Бразилии, штат Мараньян.
 Императрис —  городская агломерация в Бразилии, штат Мараньян.
 Императрис —  микрорегион в Бразилии, штат Мараньян.
 «Императрис» —  футбольный клуб из одноимённого города.